Хенок - мужское имя

Персоналии 
 Гоитом, Хенок
 Хенок - вариант написания имени Енох.
 Хенок - вариант написания имени Енос.

См. также 
 Абрахамссон, Хенокк